Termenul „Babadag” se poate referi la:

 Babadag (turcă Babadağ) oraș în județul Tulcea, regiunea Dobrogea, România.
 Babadağ este capitala districtului cu același nume din provicia Denizli în sud-vestul Turciei
 Babadag (munte) (3.629 m), în Caucazul Mare